Богуно́в — прізвище російського походження.  Жіноча форма — Богунова.

Відомі носії 
 Богунов Сергій Анатолійович (*1973) — колишній український футболіст, захисник і півзахисник.
 Богунов Ярослав Геннадійович (*1993) — український футболіст, нападник.

Жінки 
 Богунова Наталія Василівна (1948—2013) — радянська акторка театру і кіно.

Див. також 
 Богун